De 16de editie van de Beker der Bekerwinnaars werd door het Belgische RSC Anderlecht gewonnen in de finale met 6 doelpunten tegen het Engelse West Ham United. Anderlecht zou ook de volgende 2 finales halen en de 2de daarvan winnen.

Eerste ronde

Tweede ronde

Kwartfinale

Halve finale

Finale

Externe links 
 1975-76 competition at UEFA website
 Cup Winners' Cup results at Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Europacup II
Europacupvoetbal 1975/76
1976